Наталья Юрьевна Никонорова (; род. 28 сентября 1984, Донецк, УССР, СССР) — государственный деятель Украины, самопровозглашённой Донецкой Народной Республики и России. Министр иностранных дел ДНР (2016—2022), сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 20 декабря 2022.

Находится под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии и других стран.

Биография 
Родилась 28 сентября 1984 года в Донецке. В 2001 году окончила среднюю школу № 115 Донецка и поступила в  в Киеве, в 2005 году перешла на юридический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. С 2008 года училась в аспирантуре Института государства и права имени Владимира Корецкого НАН Украины, с 2012 года — в Межрегиональной академии управления персоналом. Одновременно с 2006 по 2012 год работала помощником депутатов Верховной рады Украины Святослава Пискуна и Геннадия Москаля.

Отрицательно отнеслась к Евромайдану. Вернулась в Донецк из Киева и стала сотрудничать с ДНР. Работала юристом в аппарате Народного Совета, была представителем ДНР в политической подгруппе на Минских переговорах.

C 2014 по 2016 годы возглавляла правовое управление Народного Совета ДНР. С 23 февраля 2016 года министр иностранных дел ДНР. С 2019 года участвует в заседаниях трёхсторонней комиссии по урегулированию конфликта на Донбассе (с 2015 работала в составе трёхсторонней комиссии).

20 декабря 2022 года указом главы ДНР Дениса Пушилина освобождена от должности министра иностранных дел республики.

20 декабря 2022 года вступила в должность сенатора Российской Федерации — представителя правительства аннексированной ДНР в Совете Федерации.

С 8 апреля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 27 мая 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 26 января 2018 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 26 апреля 2022 года находится под санкциями Канады. С 13 апреля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 2 октября 2020 года находится под санкциями Австралии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Японии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 19 октября 2022 находится под санкциями Украины.

Семья 

Брат — Алексей Юрьевич Никоноров (род. 10 июня 1990). Вместе с ней с 2015 года работал юристом аппарата Народного Совета и представителем на переговорах в Минске. В 2016 году — заместитель руководителя Аппарата Народного Совета ДНР, затем замиститель руководителя Администрации Главы ДНР. 28 декабря 2018 года указом Главы № 163 назначен руководителем его администрации. В марте 2020 также стал представителем ДНР в Минской подгруппе по вопросам безопасности. 27 декабря 2022 года Алексей Никоноров был назначен на должность председателя Донецкого регионального совета сторонников партии Единая Россия.

Примечания

Ссылки 
 
 

Юристы Украины
Персоналии:Донецкая Народная Республика
Министры иностранных дел Донецкой Народной Республики
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Женщины-политики России
Члены Совета Федерации России (с 2000)